Касаррубуэлос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-Сур. Занимает площадь 5,5 км². Население — 3150 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 29 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento (Web no oficial)
 Ayuntamiento de Casarrubuelos (Web oficial)
  Imágenes y comentarios
 Descubre Casarrubuelos
 Guíaweb
 El tiempo en Casarrubuelos
 Escoge Casarrubuelos abajo (meteorología)
  Imágenes Google
 Detecsa Administración 300 Casarrubuelos División de Plata Fútbol Sala

Муниципалитеты Мадрида